Жуаньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 25 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9171,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Марсель Еме (1902—1967) — французький письменник, прозаїк і драматург.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Жуаньї
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Жуаньї 
 Жуаньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Жуаньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна